Klotzenhof ist der Name folgender Orte:

 Klotzenhof (Eberhardzell), Ortsteil von Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Klotzenhof (Großheubach), Ortsteil von Großheubach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Klotzenhof (Lorch), Ortsteil von Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg